Pengar från skyn kan syfta på:

 Pengar från skyn (1936) – en amerikansk film från 1936 med originaltiteln Pennies from Heaven.
 Pengar från skyn (1938) – en svensk film från 1938 av Rune Carlsten.